Це список країн за імпортом природного газу   заснований на The World Factbook  та Енергетичну Інформаційну Адміністрацію(США) . Інформація про деякі не суверенні сутності також включена до цього списку.

Багато країн одночасно експортують і імпортують природний газ. Наприклад, хоча Канада фігурує у списку нижче як чотирнадцятий найбільший імпортер газу, вона експортує більше природного газу, ніж імпортує, і таким чином є чистим експортером природного газу. Див.: Список країн за експортом газу.

Примітки

Природний газ за країною
Списки країн